

Ссылки 
 Лёгкая атлетика России
 Лёгкая атлетика 

Метание копья ж